El Torneig d'Antalya 2018, oficialment conegut com a Antalya Open 2018, és una competició tennística jugada sobre pista de gespa que està inclosa dins de les sèries 250 de l'ATP. La segona edició del torneig es va celebrar entre el 24 i el 30 de juny de 2018 al Kaya Palazzo Belek d'Antalya, Turquia.

Quadre individual masculí

Caps de sèrie

Quadre

Quadre dobles masculins

Caps de sèrie

Quadre

Enllaços externs 
 Web oficial  
 
 

2018
ATP World Tour 2018